Даум () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даум, Арон (род. 1951) — израильский ортодоксальный раввин. 
 Даум, Кристоф (род. 1953) — немецкий футболист и тренер.
 Синан Эрдем Даум — крытая арена в европейской части Стамбула.